Вороши́ловский райо́н — административные единицы в государствах бывшего СССР, названные в честь Климента Ворошилова:

Современные 
 Ворошиловский район — район Волгограда
 Ворошиловский район — район Донецка
 Ворошиловский район — район Ростова-на-Дону

Переименованные и упразднённые

Россия 
 Ворошиловский район — название Первомайского района Владивостока в 1936—1957 годах.
 Ворошиловский район — название Октябрьского района Волгоградской области до 1957 года.
 Ворошиловский район — прежнее название Ленинского района Воронежа.
 Ворошиловский район — упразднённый район Горького, существовавший в 1936—1956 годах
 Ворошиловский район — упразднённый район в Москве, существовавший с 1968 по 1991 год; с 1968 по 1970 и с 1990 по 1991 назывался Хорошёвский.
 Ворошиловский район — название Советского района города Орска до 1957 года.
 Ворошиловский район — название Усольского района Молотовской (Пермской) области с 1940 до 1957 года.
 Ворошиловский район — название Уссурийского района Приморского края в 1937—1957 годах.
 Ворошиловский район — название Саратовского района Саратовской области до 1957 года.
 Ворошиловский район — бывший район в Свердловской области с 1934 до 1938 года, Пермской области с 1938 до 1940 года.
 Ворошиловский район — название Шпаковского района Ставропольского края до 1957 года (в 1957—1963 — Михайловский).
 Ворошиловский район — упразднённый район Татарстана, существовал в 1935—1959 годах (с конца 1957 — Яна-Юлский район), центр — с. Тлянче-Тамак.
 Ворошиловский район — название Ленинского района города Шахты до 1957 года.

Другие страны 
 Ворошиловский район — район города Баку, переименованный в 1958 году в Низаминский район.
 Ворошиловский район — название Советского района Минска в 1938—1961 годах.
 Ворошиловский район — упразднённый район в Петропавловском округе Казахской АССР, существовавший в 1928—1930 годах.
 Ворошиловский район — название Бухар-Жырауского района Казахстана в 1938—1961 годах.
 Ворошиловский район — название Кантского района Киргизии в 1937—1958 годах.
 Ворошиловский район — название Сайхунабадского района Узбекистана в 1970—1990 годах.
 Ворошиловский район — район Андижанской области Узбекской ССР. В 1961 году переименован в Ильичевский, в 1962 упразднён.
 Ворошиловский район — название Перевальского района Украины до 1961 года.
 Ворошиловский район — район города Одессы (Украина) до 1958 года.